Васи́лий Алекса́ндрович По́тто (, Тула, Российская империя — , Тифлис, Российская империя) — генерал от кавалерии (посмертно) русской армии немецкого происхождения, участник Крымской войны и подавления Польского восстания, начальник Военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного округа, военный историк.

Биография 
Родился в обрусевшей дворянской семье немецкого происхождения. Военное образование получил в Тульском Александровском кадетском корпусе, в Орловском кадетском корпусе и в Дворянском полку.

а произведён в прапорщики, назначен в Новороссийский драгунский полк. Вместе с этим полком в 1855 году участвовал в блокаде и взятии Карса во время Крымской войны. а произведён в поручики, а а в штабс-капитаны.

Вслед за тем, в 1863—1864 годах он принимал участие в подавлении восстания в Польше. За отличия против польских повстанцев был награждён орденами Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (оба в 1863 году) и Св. Станислава 2-й степени с мечами, а в следующем году получил орден Св. Станислава 2-й степени с императорской короной и мечами.  произведён в капитаны.

В 1866 году Потто был назначен преподавателем Николаевского кавалерийского училища и  зачислен штабс-ротмистром в Уланский Его Величества лейб-гвардии полк.

а Потто был переименован в майоры и назначен начальником Оренбургского казачьего юнкерского училища с зачислением в Лейб-гвардии Уральский казачий эскадрон. а произведён в подполковники. а произведён в полковники.

1871, 1872 гг. В. А. Потто пребывал в командировке в Уильском укреплении (ныне село Уил Уилского района Актюбинской области Республики Казахстан).

а Потто был назначен состоять при Военном министерстве по кавалерии без должности, а с а находился в отставке.

а Потто вновь был принят на службу с тем же чином и назначен состоять при войсках Кавказского военного округа. а был назначен начальником военно-исторического отдела при Штабе Кавказского военного округа и а получил чин генерал-майора.

а Потто был произведён в генерал-лейтенанты.

Скончался Потто в Тифлисе а. Императором Николаем II  ему был пожалован чин генерала от кавалерии (посмертно). Был похоронен в ограде военного собора Александра Невского в Тифлисе.

Его сын Александр (1866—1917) был генерал-майором.

Награды 
 орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1863)
 орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1863)
 орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1864)
 орден Святого Станислава 2-й степени с императорской короной и мечами (1865)
 орден Святой Анны 2-й степени (1869)
 орден Святой Анны 2-й степени с императорской короной (1873)
 подарок по чину (1873)
 орден Святого Владимира 4-й степени с бантом за 25 лет службы в офицерских чинах (1879)
 орден Святого Владимира 3-й степени (1899)
 орден Святого Станислава 1-й степени (1904)
 орден Святой Анны 1-й степени (1906)

Чинопроизводство 
 прапорщик (11.06.1855)
 поручик (15.10.1857)
 штабс-капитан (13.05.1862)
 капитан (05.06.1863)
 штабс-ротмистр гвардии (03.12.1866)
 майор [переименован] (18.10.1870)
 подполковник (30.08.1872)
 полковник [награждён] (18.02.1877)
 генерал-майор [награждён] (14.05.1896)
 генерал-лейтенант [награждён] (22.04.1907)
 генерал от кавалерии [посмертно] (1911)

Избранные работы 

 История Новороссийского драгунского полка. 1803—1865. (, 1866.)
 Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища (Ко дню 50-летнего юбилея учебного заведения) (, 1873)
 Современное образование и воспитание войск (, 1875)
 Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. (2-е изд.) (, 1887—1889)
 Боевая хроника полков 21-й пехотной дивизии (, 1888)
 Царская семья на Кавказе. 18 сентября — 14 октября 1888 года (, 1889)
 Первые добровольцы Карабаха в эпоху водворения русского владычества (мелик Вани и Акоп-юзбаши Атабековы) (, 1889)
 История 44-го Драгунского Нижегородского полка. — СПб., 1892—1908. — 11 т.
 История 17-го Драгунского нижегородского его императорского Величества полка. (, 1908) (Являлся 11 томом к «История 44-го Драгунского Нижегородского … полка»)
 Генерал-адъютант Иван Давыдович Лазарев (, 1900)
 История Ахтырского полка. 1765—1796 (, 1902) (Сост. совместно с Одинцовым С. И.)
 Утверждение русского владычества на Кавказе (, 1901—1908) (Потто являлся редактором и, отчасти, автором-составителем данного издания)
 Два века Терского казачества: 2-х томах (Владикавказ, 1912)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Орловского кадетского корпуса
Участники Крымской войны
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Историки Российской империи